Манастирський — українське прізвище. Манастирські — династія українських художників.

 Манастирський Антін Іванович (1878—1969) — український художник, народний художник УРСР (з 1957 року).
 Манастирський Витовт Іванович (1875—1960) — український педагог, інженер-мірник. Брат Антіна Манастирського.
 Манастирський Вітольд Антонович (1915—1992) — український художник, заслужений діяч мистецтва УРСР (з 1975 року), син Антіна Манастирського.
 Манастирський Іван — посол Галицького сейму.
 Манастирський Михайло Володимирович (1999—2023) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Манастирський Олександр Дмитрович (1857—1920, чернече ім'я Артемон) — український письменник та драматург, історик, етнограф, поет, православний церковний діяч.

Джерела та література 
 Т. І. Лазанська Манастирські  // 

Українські прізвища